Kalvarienberg steht für:
 Golgota, Christi Hinrichtungsstätte
 Kreuzigungsgruppe, Skulptur und Bild der Szene aus der Bibel
 Kalvarienberg, einen Stationsweg – dort auch Liste einzelner Objekte

Kalvarienberg heißen folgende geographische Objekte:
 Kalvarienberg (Bad Laer), 90 m in Hardensetten, einem Ortsteil von Bad Laer, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Kalvarienberg (Alendorf), 523 m in Alendorf, Gemeinde Blankenheim in Nordrhein-Westfalen
 Kalvarienberg (Bad Ischl), 606 m, Stadtberg von Bad Ischl, Oberösterreich
 Kalvarienberg (Heinersreuth) 644 m, Berg und Wallfahrtsort südlich von Heinersreuth (Kirchenthumbach)
 Kalvarienberg (Bad Tölz), Anhöhe auf dem Stadtgebiet von Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kalvarienberg (Berchtesgaden), auf dem Kälberstein im Markt Berchtesgaden, Bayern
 Calvarienberg (Gundelsheim), Kalvarienberg in Gundelsheim, Landkreis Heilbronn
 Kalvarienberg (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kalvarienberg (Poxau), 456 m hoher Spornberg im Ortsteil Poxau, Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kalvarienberg (Prüm), Berg bei der Stadt Prüm im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Kalvarienberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kalvarienberg (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kalvarienberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kalvarienberg (Fulda), Berg im Stadtgebiet Fuldas, Landkreis Fulda, Hessen
 Kalvarienberg Ahrweiler, Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Kalvarienberg (Kallenhardt), 428 m, bei Kallenhardt, Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Calvaire